C55 steht für:
 Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet, ICD-10-Code der Erkrankung; siehe Müllerscher Mischtumor
 Chrysler C55, ein PKW-Modell aus den 1940er und 1950er Jahren
 Caldwell 55, ein planetarischer aus dem Caldwell-Katalog

c55 steht für:
 c55 (Bootsklasse), ein schwedischer Segelbootstyp
 c55 (Mobiltelefon), ein Mobiltelefon von Siemens

C-55 steht für:
 Buick Modell C-55, ein PKW-Modell aus den 1910er Jahren

C55